La rue du Plat peut désigner :
 la rue du Plat, une voie de Lille.
 la rue du Plat, une voie du 2 arrondissement de Lyon.

Notes et références